BaskHTML é um pequeno editor de HTML, desenvolvido para a plataforma Windows 9x/Me/XP. Com o emulador Wine, é possível utilizá-lo também em ambiente Linux. Sem restrições de uso, disponibilizado como freeware. Seu principal intuito é dar uma abordagem didática do uso das principais "tags" da linguagem HTML, voltado para instrutores e alunos dessa linguagem.

Ligações externas 
http://www.profac.org/download/bshtml25.exe Página de download

Web